Trent'anni di mafia è un saggio che documenta le attività della mafia in Italia di trenta anni dal 1980 circa al 2008.

L'autore scrisse la prima versione di questo libro con il titolo di Dieci anni di mafia nel 1990. Continuando ad aggiornare il libro con altre sezioni ha ripubblicato il libro ogni cinque anni con i titoli di Quindici anni di mafia, Vent'anni di mafia, Venticinque anni di mafia ed appunto Trent'anni di mafia.

Edizioni

Voci correlate 
 Saverio Lodato
 Cosa nostra

Saggi di autori italiani